Салих Замалетдинович Сайдашев (; 3 декабря 1900, Казань — 16 декабря 1954, Москва) — татарский композитор, один из основоположников татарской профессиональной музыки. Народный артист Татарской АССР.

Биография 

Музыкальное дарование Сайдашева проявилось рано. Первым инструментом, на котором он начал играть, была гармоника. Затем родственники приобрели для него рояль. Первым учителем его был народный музыкант Загидулла Яруллин, а затем видные педагоги Казанского музыкального училища. Отец С. Сайдашева умер, так и не увидев сына. Салих воспитывался в семье сестры, муж которой Шигаб Ахмеров принадлежал к прогрессивным кругам татарской интеллигенции.

В  молодой музыкант организует оркестр. В 1920 г. он добровольцем вступает в ряды Красной Армии, после демобилизации работает в музыкальной школе Оренбурга.

В  Сайдашев возвращается в Казань и в Татарском государственном академическом драматическом театре им. Г. Камала  начинает свою деятельность в качестве дирижёра и музыкального руководителя. Широко развертывается творческая деятельность Сайдашева: один за другим появляются музыкальные произведения к драмам: «Галиябану» М. Файзи, «Ил» («Родина»), «На Кандре», «Голубая шаль» К. Тинчурина, «Наемщик» Т. Гиззата и др. Сайдашев продолжил традиции заложенного С. Габяши нового жанра в татарском театральном искусстве, получившем название музыкальная драма.

В эти же годы он написал знаменитый «Марш Советской Армии», активно трудится над созданием новых и новых музыкальных произведений в различных жанрах, выступает как пианист и дирижёр на многочисленных концертах.

В —1938 гг. С. Сайдашев находится на учёбе в студии татарской оперы в Москве. Возвратившись из Москвы, он продолжает работу в ТГАТ им. Галиаскара Камала, работает над созданием новых произведений, пишет музыку к спектаклям.

Салих Сайдашев считается основоположником татарской профессиональной музыки. На подлинно профессиональном и высоком творческом уровне Сайдашев подытожил, обобщил опыт первых народных композиторов, многовековые традиции народа сумел органически соединить с опытом европейской музыки, с фольклором и создать на этой основе подлинно национальное и профессиональное искусство.

Салих Замалетдинович Сайдашев похоронен на Татарском кладбище Ново-татарской слободы Казани.

Творчество 
 Музыка к спектаклям
 «Галиябану» Мирхайдара Файзи (1917)
 «Наёмщик» Тази Гиззата (1925,1928)
 «Зәңгәр шәл» («Голубая шаль») Карима Тинчурина (1926)
 «Күмелгән кораллар» («Зарытое оружие») Хади Такташа (1927)
 «Ил» («Родина») Карима Тинчурина (1929)
 «Кандыр буе» («На реке Кандре») Карима Тинчурина (1932)
 «Башмагым» («Башмачки») Хабибуллы Ибрагимова(1942)
 «Кадерле минутлар» («Дорогие минуты») Гамира Насрыя (1953)

 Песни
 «Сандугач» («Соловей»)
 «Озын сәфәр» («Далекое путешествие»)
 «Хуш, авылым» («Прощай, мой край»)
 «Кара урман» («Дремучий лес»)
 «Алга» («Вперед»)
 «Әдрән дингез» («Адриатическое море»)
 «Песня Булата»
 «Бүген бәйрәм» («Сегодня праздник»)
 «Советский Татарстан»

Награды и звания 
 Заслуженный деятель искусств Татарской АССР
 Народный артист Татарской АССР

Память 
25 июня  1993 года Постановлением Совета Министров ТАССР № 413 от 23 ноября 1988 года, в Казани был открыт музей С. Сайдашева . Музей занимает 2-этажное здание постройки начала XX века, в одной из квартир которого жил С. Сайдашев.

В 2000 г. имя Сайдашева присвоено реконструированному Государственному Большому концертному залу в Казани.

В 2005 г. в Казани напротив театра Камала на площадке перед зданием Татарского государственного гуманитарно-педагогического университета установлен памятник Сайдашеву.

Его имя носит улица в Вахитовском районе Казани.

Семья 

 Отец — Замалетдин Бикчентаевич Сайдашев.
 Мать — Махубжамал Миннибаевна Сайдашева (Хамидуллина).
 Жёны — Валентина Мухина; Сафия Алпарова; Асия Казакова.
 Дети — Альфред, Науфаль, Эмиль, Реляф.

Ссылки 
 Фотография могилы Салиха Сайдашева в Казани
 Salikh Saidashev (1900—1954)
 Книга «Салих Сайдашев в воспоминаниях современников»

Примечания 

Музыканты Татарстана
Похороненные на Ново-Татарском кладбище